Мармурівка (Apamea) — рід лускокрилих комах родини Совки (Noctuidae).

Види 

 Apamea acera (Smith, 1900)
 Apamea albina (Grote, 1874)
 Apamea alia (Guenée, 1852)
 Apamea alpigena (Boisduval, [1837])
 Apamea alticola (Smith, 1891)
 Apamea altijuga (Kozhantshikov, 1925)
 Apamea amputatrix (Fitch, 1857)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apamea antennata (Smith, 1891)
 Apamea apamiformis (Guenée, 1852)
 Apamea aquila Donzel, 1837
 Apamea arabs (Oberthür, 1881)
 Apamea assimilis (Doubleday, 1847)
 Apamea atriclava (Barnes & McDunnough, 1913)
 Apamea atrosuffusa (Barnes & McDunnough, 1913) (syn. A. grotei (Barnes & McDunnough, 1914))
 Apamea auranticolor (Grote, 1873)
 Apamea baischi Hacker, 1989
 Apamea barbara (Berio, 1940)
 Apamea basimacula Boisduval, 1833
 Apamea bernardino Mikkola & Mustelin 2000
 Apamea boopis (Hampson, 1908)
 Apamea brunnea (Leech, 1900)
 Apamea brunnescens Kononenko, 1985
 Apamea burgessi (Morrison, 1874)
 Apamea caesia Hreblay & Ronkay, 1998
 Apamea cariosa (Guenée, 1852)
 Apamea centralis (Smith, 1891)
 Apamea chalybeata (Walker, 1865)
 Apamea chhiringi Hreblay, 1998
 Apamea chinensis (Leech, 1900)
 Apamea cinefacta (Grote, 1881)
 Apamea cogitata (Smith, 1891)
 Apamea commixta (Butler, 1881)
 Apamea commoda (Walker, 1857)
 Apamea commoda commoda (Walker, 1857)
 Apamea commoda parcata (Smith, 1903)
 Apamea commoda striolata Mikkola, 2009
 Apamea concinna (Leech, 1900)
 Apamea contradicta (Smith, 1895)
 Apamea crenata Hufnagel, 1766
 Apamea cristata (Grote, 1878)
 Apamea cuculliformis (Grote, 1875)
 Apamea cyanea (Hampson, 1908)
 Apamea desegaulxi Viette, 1928
 Apamea devastator Brace, 1819
 Apamea digitula Mikkola and Mustelin, 2006
 Apamea dubitans (Walker, 1856)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea erythrographa Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
 Apamea euxinia Hacker, 1985
 Apamea exstincta (Staudinger, 1892)
 Apamea fasciata (Leech, 1900)
 Apamea fergusoni Mikkola & Lafontaine, 2009
 Apamea ferrago (Eversmann, 1837)
 Apamea fervida (Hampson, 1908)
 Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apamea gabrieli Mikkola & Mustelin 2000
 Apamea ganeshi Hreblay, 1998
 Apamea gangtoki Hreblay & Ronkay, 1998
 Apamea geminimacula (Dyar, 1904)
 Apamea genialis (Grote, 1874)
 Apamea glenura (Swinhoe, 1895)
 Apamea glenurina Hreblay & Ronkay, 1999
 Apamea goateri Hacker, 2001
 Apamea goperma Hreblay & Ronkay, 1999
 Apamea gratissima Hreblay & Ronkay, 1999
 Apamea griveaudi Viette, 1967
 Apamea groenlandica (Duponchel, [1838])
 Apamea hampsoni Sugi, 1963
 Apamea heinickei Hreblay, 1998
 Apamea helva (Grote, 1875)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea impedita (Christoph, 1887)
 Apamea impulsa (Guenée, 1852)
 Apamea indocilis (Walker, 1856)
 Apamea inebriata Ferguson, 1977
 Apamea inficita (Walker, 1857)
 Apamea inordinata (Morrison, 1875)
 Apamea kaszabi Varga, 1982
 Apamea kumari Hreblay & Ronkay, 1999
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea leucodon (Eversmann, 1837)
 Apamea lieni Hreblay, 1998
 Apamea lignea (Butler, 1889)
 Apamea lignicolora (Guenée, 1852)
 Apamea lintneri Grote, 1873
 Apamea lithoxylaea Denis & Schiffermüller, 1775
 Apamea longula (Grote, 1879)
 Apamea lutosa (Andrews, 1877)
 Apamea lysis (Fawcett, 1917)
 Apamea macronephra Berio, 1959
 Apamea magnirena (Boursin, 1943)
 Apamea maraschi (Draudt, 1934)
 Apamea maroccana (Zerny, 1934)
 Apamea maxima (Dyar, 1904)
 Apamea michielii Varga, 1976
 Apamea mikkolai Hreblay & Ronkay, 1998
 Apamea minnecii (Berio, 1939)
 Apamea minoica (Fibiger, Schmidt & Zilli, 2005)
 Apamea monoglypha Hufnagel, 1766
 Apamea nekrasovi Mikkola, Gyulai & Varga, 1997
 Apamea nigrior (Smith, 1891)
 Apamea nigrostria Hreblay, Peregovits & Ronkay, 1999
 Apamea niveivenosa (Grote, 1879)
 Apamea nubila Moore, 1881
 Apamea obliviosa (Walker, 1858)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea occidens (Grote, 1878)
 Apamea ontakensis Sugi, 1982
 Apamea ophiogramma Esper, 1793
 Apamea pallifera (Grote, 1877)
 Apamea permixta Kononenko, 2006
 Apamea perpensa (Grote, 1881)
 Apamea perstriata (Hampson, 1908)
 Apamea platinea (Treitschke, 1825)
 Apamea plutonia (Grote, 1883)
 Apamea polyglypha (Staudinger, 1892)
 Apamea pseudoaltijuga Grosser, 1985
 Apamea purpurina (Hampson, 1908)
 Apamea quinteri Mikkola & Lafontaine, 2009
 Apamea rectificata Hreblay & Plante, 1995
 Apamea relicina (Morrison, 1875)
 Apamea relicina relicina (Morrison, 1875)
 Apamea relicina migrata (Smith, [1904])
 Apamea remissa Hübner, 1809
 Apamea reseri Hreblay & Ronkay, 1998
 Apamea robertsoni  Mikkola and Mustelin, 2006
 Apamea roedereri Viette, 1976
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea rufa (Draudt, 1950)
 Apamea rufomedialis (Marumo, 1920)
 Apamea rufus (Chang, 1991)
 Apamea sanyibaglya Hreblay & Ronkay, 1998
 Apamea schawerdae (Draeseke, 1928)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea scoparia Mikkola, Mustelin & Lafontaine, 2000
 Apamea shibuyoides Poole, 1989
 Apamea sicula (Turati, 1909)
 Apamea sinuata (Moore, 1882)
 Apamea siskiyou Mikkola & Lafontaine, 2009
 Apamea smythi Franclemont, 1952
 Apamea sodalis (Butler, 1878)
 Apamea sora (Smith, 1903)
 Apamea sordens Hufnagel, 1766
 Apamea spaldingi (Smith, 1909)
 Apamea stagmatipennis (Dyar, 1920)
 Apamea striata Haruta & Sugi, 1958
 Apamea sublustris (Esper, [1788])
 Apamea submarginata (Leech, 1900)
 Apamea submediana (Draudt, 1950)
 Apamea superba (Turati, 1926)
 Apamea syriaca (Osthelder, 1932)
 Apamea tahoeensis Mikkola & Lafontaine, 2009
 Apamea taiwana (Wileman, 1914)
 Apamea terranea (Butler, 1889)
 Apamea unanimis (Hübner, [1813])
 Apamea unita (Smith, 1904)
 Apamea verbascoides (Guenée, 1852)
 Apamea veterina (Lederer, 1853)
 Apamea vicaria (Püngeler, 1902)
 Apamea vulgaris (Grote & Robinson, 1866)
 Apamea vultuosa (Grote, 1875)
 Apamea walshi Lafontaine, 2009
 Apamea wasedana Sugi, 1982
 Apamea wikeri Quinter & Lafontaine, 2009
 Apamea xylodes Mikkola & Lafontaine, 2009
 Apamea zeta (Treitschke, 1825)
</div>

Примітки

Джерела 
 Apamea at funet 

Совки
Роди совок